

Prénom 
Polig est un prénom breton correspondant à Paul.

 Polig Monjarret (1920-2003), musicien breton, créateur de la Bodadeg ar Sonerion (principale association de musique traditionnelle bretonne).

Patronyme 
 Josef Polig (né en 1968), skieur alpin italien.